Ивангородская крепость — средневековая русская крепость.
 Ивангородская крепость (Польша) — русская крепость XIX века в Польше.